Маха Чакри:

 Маха Чакри — бронепалубный крейсер, первый крупный корабль, построенный в Англии для ВМС Сиама
 Маха Чакри — построена в Японии на верфи «Кавасаки» с использованием механизмов одноимённого крейсера.